Le Rœulx (uitspraak: /lə'ʁø/) is een stad in de provincie Henegouwen in België. De stad telt ruim 8000 inwoners. Le Rœulx ligt net ten noordwesten van de industriestad La Louvière.

Kernen 
Naast het stadscentrum telt de gemeente nog vier deelgemeentes. Ville-sur-Haine en Thieu liggen langs het Centrumkanaal.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden in Le Rœulx zijn onder meer de Sint Niklaaskerk een neogotische hallenkerk, gebouwd in 1869 met vieringtoren en het kasteel van Le Rœulx.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Rivier Obrecheuil
 Lijst van beschermd erfgoed in Le Roeulx

Externe links 
 Stedelijke website

Plaats in Henegouwen